Filip V. Francouzský zvaný Dlouhý (1291 – 3. ledna 1322 klášter Longchamp) byl druhý syn francouzského krále Filipa IV. z dynastie Kapetovců, od roku 1311 hrabě z Poitiers, v roce 1316 regent Francie a Navarry a od roku 1317 (po smrti staršího bratra Ludvíka X. a synovce Jana I., který zemřel jako pětidenní nemluvně) francouzský král.

Filip V. pokračoval v politice svých předchůdců, zřídil nejvyšší finanční úřad a vyhlásil nezcizitelnost korunních statků. Roku 1320 proběhla pastýřská křížová výprava, která se zvrhla v masivní násilnosti vůči Židům, jimž král nijak nebránil. O rok později sám král Filip zasáhl proti Židům a malomocným, podezřelým z otravování studní a úmyslného šíření lepry. Aktivně se podílel i na pronásledování kacířů a podporoval inkvizici.

Potomci 
S manželkou hraběnkou Johanou II. Burgundskou měl šest dětí, dospělosti se ovšem dožily pouze dcery.
 Johana III. Burgundská (1308–1347), hraběnka z Artois, sňatkem burgundská vévodkyně, ⚭ 1318 Odo IV. Burgundský (1295–1349), vévoda a hrabě burgundský, titulární soluňský král
 Markéta Burgundská (1309/1310–1382), burgundská hraběnka, ⚭ 1320 Ludvík I. Flanderský (1304–1346), hrabě z Flander, Nevers a Rethelu, padl v bitvě u Kresčaku
 Izabela (1312–1348),
 ⚭ 1322 Guigues VIII. z Viennois (1309–1333), dauphin z Viennois, hrabě de la Tour du Pin a z Albonu, padl při obléhání hradu La Perrière
 ⚭ 1335 Jan z Faucigny
 Filip (1313–1321)
 Blanka (1314–1358), jeptiška
 Ludvík (1315–1316)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  genealogie-mittelalter.de

Kapetovci
Francouzští princové
Hrabata z Poitiers
Burgundská hrabata
Francouzští regenti
Francouzští králové
Navarrští králové
Katoličtí panovníci
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození v roce 1291
Úmrtí 3. ledna
Úmrtí v roce 1322
Muži
Narození 17. listopadu